Плато може да се отнася за:
 плато – форма на земната повърхност
 Плато (регион) – регион в Того
 Плато (департамент в Бенин) – департамент в Бенин
 Плато (департамент в Република Конго) – департамент в Република Конго
 Плато (Абиджан) – квартал на Абиджан, Кот д'Ивоар